Xmàkovo (Vagraixí), localitat de la província de Kurgan, a Rússia
 Xmàkovo (Ketovo), localitat de la província de Kurgan, a Rússia